

Sigle 
Gonzo Digimation Holding – uno studio d'animazione giapponese

Codici 
 gdh – codice ISO 639-3 della lingua gadjerawang

Altri progetti